Bonobo е сценичен псевдоним на британския музикант, продуцент и диджей Саймън Грийн (; р. 30 март 1976 г.).

Дискография

Албуми 
 Animal Magic (2001.)
 Dial 'M' for Monkey (2003.)
 Days to Come (2006.)
 Black Sands (2010.)
 The North Borders (2013.)
Migration (2017.)
Fragments (2022.)

Други албуми и компилации 
 One Offs... Remixes & B-Sides (2002)
 Sweetness (2002)
 Bonobo Presents Solid Steel: It Came From The Sea (2005)
 Black Sands Remixed (2012)
 Late Night Tales: Bonobo (2013)
 The North Borders Tour – Live. (2014)

Сингли и ипита 
 Scuba EP (2000)
 Terrapin EP (2000)
 Silver EP (2000)
 The Shark EP (2000)
 One Offs, Remixes & B-sides (2002)
 Kota EP (2002)
 Pick Up EP (2003)
 Flutter EP (2003)
 Live Sessions EP (2005)
 „Nightlite / If You Stayed Over“ (2006)
 „Nightlite“ (Zero dB Reconstruction/Bonobo Remixes) (2006)
 The Keeper (с участието на Andreya Triana) EP (2009)
 Stay The Same (с участието на Andreya Triana) (2009)
 Eyesdown (с участието на Andreya Triana) (2010)
 Cirrus (2013)
 First Fires (с участието на Grey Reverend) (2013)
 Ten Tigers EP (2014)
 The Flashlight EP (2014)

DVD 
 Live at Koko (2009)
 The North Borders Tour – Live. (2014)

Продукция 
 Andreya Triana – Lost Where I Belong Album (2010, Ninja Tune)
 DELS – Pulls (с участието на Kerry Leatham) Single (2014, Big Dada) * co-production

Източници

Външни препратки 
 
 Дискография в Discogs енциклопедия

Английски музиканти
Английски диджеи
Английски музикални продуценти
Родени в Брайтън